Мунзук — тувинская фамилия. Известные носители:

 Мунзук, Галина Максимовна (род. 1955) — советская и российская тувинская актриса и политик, член Совета Федерации.
 Мунзук, Кара-Кыс Номзатовна (1918—1995) — советская тувинская певица, актриса, поэтесса, народная артистка РСФСР.
 Мунзук, Максим Монгужукович (1912—1999) — советский тувинский актёр, один из основателей тувинского национального театра, народный артист РСФСР.